Central San Carlos puede referirse a:

Central Hidroeléctrica San Carlos, central eléctrica de Colombia
Club Central San Carlos de San Carlos, Provincia de Santa Fe, Argentina.